Аре́сибо ():

 Аресибо — муниципалитет в северо-центральной части Пуэрто-Рико.
 Аресибо — астрономическая обсерватория в Пуэрто-Рико.
  — один из крупнейших в мире радиотелескопов, расположен около Аресибо.
  — диск английской поп-певицы Little Boots.
 Послание Аресибо — радиосигнал, посланный в 1974 году из обсерватории Аресибо в направлении шарового звёздного скопления М13.
 Капитанес де Аресибо — баскетбольная команда в главной лиге Пуэрто-Рико.
  — астероид внешнего пояса, открытый в 1985 году.
  — долина на планете Меркурий.